Айронбридж — село у графстві Шропшир, Англія.
 Айронбридж — улоговина (ущелина) у графстві Шропшир, Англія.
 Музей Айронбрідж — музей в ущелині Айронбридж.
 Айрон-Бридж — перший у світі залізний міст.